Кеш има више значења:
 Готовина
 Кеш централне процесорске јединице
 Кеш меморија
 Кеш (Арканзас)
 Кеш (Јута)
 Кеш (Оклахома)
 Кеш (град)
 Кеш (филм из 2010)
 Пет Кеш